Парфёнов (женская форма — ) — русская фамилия, образованная как отчество от крестильного имени Парфён (Парфений).

Известные носители

А—Д 
 Парфёнов, Александр Демидович (1833—1889) — российский генерал-майор Генерального штаба.
 Парфёнов, Анатолий Иванович (1924—1993) — советский борец классического стиля.
 
 Парфёнов, Афанасий Георгиевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Парфёнов, Валентин Михайлович (1884—1941) — советский политический деятель, Председатель Олонецкого губернского Совета (1918).
 
 Парфёнов, Василий Дмитриевич (ок. 1892—1920) — полковник, один из первых командиров Добровольческой армии.
 
 
 Парфёнов, Денис Андреевич (род. 1987) — российский политический деятель.
 Парфёнов, Дионисий Фёдорович (1900—1990) — инженер путей сообщения.

Е—Ю 
 
 
 Парфёнов, Игорь Данилович (1938—2001) — советский и российский историк, профессор Саратовского университета, заслуженный работник высшей школы РФ.
 Парфёнов, Кирилл Геннадьевич (род. 1960) — российский экономист.
 Парфёнов, Кузьма Дмитриевич (1907—1987) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Парфёнов, Леонид Геннадьевич (род. 1960) — российский журналист и телеведущий.
 Парфёнов, Михаил Сергеевич (род. 1983) — российский писатель, журналист, литературный критик.
 Парфёнов, Никита (род. 1993) — латвийский футболист.
 Парфёнов, Никита (род. 2004) — латвийский футболист.
 
 
 Парфёнов, Сергей Алексеевич (род. 1958) — российский актёр.

См. также